Automatic Identification System, een systeem voor de veiligheid van scheepvaart.
 AIS (mobieletelefoonaanbieder), een mobieletelefoonaanbieder (Advanced Info Service).
 Direct Air Intake System, een luchtinlaatsysteem van motorfietsen.
 Androgen Insensitivity Syndrome, een genetische aandoening.
 Apotheek Informatie Systeem, softwaretoepassing gebruikt door apothekers.
 Alcoholisten In Spé, organisatie van alcoholisten opgericht in 2005.
 Ais (volk), inheems Noord-Amerikaans indianenvolk.
 Ais (taal), de taal van dit volk.
 Bes (muziek), een noot van de toonladder, ook aïs genoemd.